Коронел Траконис има више значења:

 Коронел Траконис, Гереро 3. Сексион (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Коронел Траконис, Сан Дијего 5. Сексион (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Коронел Траконис, Сан Франсиско 4. Сексион (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику